Короев — фамилия; имеет женскую форму Короева.
 Короев, Алан Витальевич (род. 1998) — российский футболист.
 Короев, Давид Григорьевич (1890—1924) — осетинский поэт и драматург.
 Короев, Эльбрус Казбекович (род. 1957) — советский борец вольного стиля.
 Короев, Хазби Герасимович (1927—1981) — советский кинооператор.